

Mitologia 
Átis — divindade das mitologias em frígia e grega
Átis (rei) — rei da mitologia romana,  filho de Alba e sexto rei de Alba Longa
Átis (semideus indiano) — herói na  mitologia grega

Comunas francesas
Athis — do departamento de Marne
Athis-de-l'Orne — do departamento da Baixa Normandia
Athis-Mons — do departamento de Essonne

Outros usos 
Atys — ópera barroca de Jean-Baptiste Lully
Athis (Brachodidae) — género de traça

Ver também
Athy — cidade da Irlanda

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de topônimos